Янгон — многозначный термин.

 Янгон — бывшая столица Мьянмы.
 Янгон — административная область в Мьянме, созданный вокруг города Янгон.
 Янгон — река в Мьянме.